Burg Berg steht für:
 Burg Berg (Mechernich), eine Burg im Ortsteil Berg der Stadt Mechernich im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Berg (Ehingen), eine ehemalige Burg in Ehingen, Baden-Württemberg
 Burg Berg (Friedrichshafen), eine ehemalige Burg im Ortsteil Berg der Stadt Friedrichshafen, Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Burg Berch
 Burgberg
Burg Berge
Schloss Berg
Wasserburg Berg